Сергей Первушин:
 Первушин, Сергей Александрович (род. 1970) — советский и российский футболист и тренер.
 Первушин, Сергей Алексеевич (1888—1966) — советский экономист. 
 Примечания